Asian Rugby Championship 2019 ist die vierte Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers der Asian Rugby Football Union. An sechs Wochenenden zwischen dem 18. Mai und dem 29. Juni finden sechs Spiele statt. Turniersieger wurde Hongkong.

Punkte wurden wie folgt verteilt:
 4 Punkte für einen Sieg
 2 Punkte für ein Unentschieden
 1 Bonuspunkt bei vier oder mehr Versuchen
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit weniger als sieben Zählern Differenz

Top 3 

Ergebnisse

Division I 
 Halbfinale

 Spiel um 3. Platz

 Finale

Division II 
 Halbfinale

 Spiel um 3. Platz

 Finale

Division III

West

Zentral

Ost-Süd

Weblinks 
 Website der Asian Rugby Championship

Rugby 2019
2019